Grand Prix Australii 1990 (oryg. Foster's Australian Grand Prix) – ostatnia runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1990, która odbyła się 4 listopada 1990, po raz szósty na torze Adelaide Street Circuit.

55. Grand Prix Australii, szóste zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Klasyfikacja

Kwalifikacje

Wyścig

Uwagi 
 Pole position: Ayrton Senna - 1:15.671
 Najszybsze okrążenie: Nigel Mansell - 1:18.203 na okrążeniu 75

Australia
1990
1990 w Australii